Alright – singolo di Janet Jackson del 1990, dall'album Rhythm Nation 1814
 Alright – singolo dei Kris Kros del 1993, dall'album Da Bomb
 Alright – album di Doug E. Fresh del 1996
 Alright/Time – singolo dei Supergrass del 1995, dall'album I Should Coco
 Alright – singolo dei Jamiroquai del 1997, dall'album Travelling Without Moving
 Alright – singolo dei The Soviettes del 2004
 Alright – singolo dei The Subways del 2008, dall'album All or Nothing
 Alright – singolo di Kendrick Lamar del 2015, dall'album To Pimp a Butterfly
 Alright! – singolo di Ami Suzuki del 2006, dall'album Connetta
 Alright! – album di Bogdan Raczynski del 2007
 Alright – singolo di Jain del 2018
 Alright – singolo di TrayBay